Rolfs ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rolfs (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Claus Rolfs (* 1941), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Effi B. Rolfs (* 1968), deutsche Kabarettistin
 Fiona Rolfs (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Richard W. Rolfs SJ (1923–2022), US-amerikanischer Jesuit und Historiker
 Rudolf Rolfs (1920–2004), deutscher Satiriker, Schriftsteller und Theaterleiter

Rolfs steht für:
 Rolfs (Ort), Ort in Norrbottens län, Schweden

Siehe auch:
 Rohlfs
 Rolffs
 Rolfes